Ве́прь: 
 Вепрь — одно из названий дикого кабана.
 Вепрь — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Топонимы 
 Вепрь — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Вепрь — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Гидроним 
 Вепрь — река в России, протекает в Республике Коми.
 Вепрь (польск. Wieprz) или Вепрж — река в Польше, правый приток Вислы.

Наименование 
 «Вепрь» — 11-пушечный винтовой корвет Русского флота.
 «Вепрь» — российская подводная лодка типа «Барс» 1915 года.
 «Вепрь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б».

Название 
 Вепр — украинский автомат на базе АК-74.
 Вепрь — семейство российских карабинов на базе ручного пулемёта Калашникова.
 ВПО-133 «Вепрь-К» — конверсионный вариант АКМ, переделанный для российского рынка гражданского оружия, без возможности вести автоматический огонь.
 ВПО-205 «Вепрь-12 Молот» — самозарядное гладкоствольное ружьё.
 БМР-3М «Вепрь» — российская бронированная машина разминирования на шасси основного боевого танка Т-90.
 ВЕПР — экспериментальный автомобиль, разработанный в Специальном конструкторском бюро «ВЕПР» (Кременчуг).

См. также 
 Вепрь Ы